Ехипто има више значења:

 Ехипто (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ехипто (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ехипто (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ехипто (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ехипто (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ехипто (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику